Tribonanthes är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Tribonanthes ingår i familjen Haemodoraceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Himmelsblomsordningen
Tribonanthes